Waltershof ist 

 der Name folgender Orte:

 in Deutschland:
 Hamburg-Waltershof, ein Stadtteil von Hamburg, mit Herrenhaus Waltershof
 Waltershof (Deining), eine Ortschaft der Gemeinde Deining im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 in Polen:
 Górki, eine Ortschaft der Woiwodschaft Pommern (ehemals Waltershof im Landkreis Marienwerder, Danzig-Westpreußen); siehe Kwidzyn (Landgemeinde)
 eine Ortschaft der Woiwodschaft Lebus (ehemals Waltershof im Landkreis Oststernberg, Brandenburg)
 eine Ortschaft der Woiwodschaft Großpolen (ehemals Waltershof im Landkreis Hohensalza, Wartheland)

 ein Fährschiff vom Typ I, Waltershof
 ein Fährschiff vom Typ HADAG Typ 2000, siehe HADAG-Typ 2000

Siehe auch: 
Waltershofen